Stanisław Ptak (1902–1939) – polski piłkarz
 Stanisław Ptak (1927–2002) – polski aktor teatralny i filmowy